Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vadim Davletšin e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Valentino Pest e Alexander Waske 4-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin /  Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Marko Neunteibl (primo turno)

 Mariano Delfino /  Emiliano Redondi (quarti di finale)
 Jan Minář /  Giancarlo Petrazzuolo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2004